Скраћеница НСРС може да се односи на:

Народна скупштина Републике Србије;
Народна скупштина Републике Српске.